Laaf ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaas Wilhelmus Johannes de Laaf (1893–1966), niederländischer Maler
 Nina Laaf (* 1977), deutsche Künstlerin